Нижнепавловские Лагеря — деревня в Оренбургском районе Оренбургской области. Входит в состав Южноуральского сельсовета.

География 
Деревня расположена недалеко от районного центра — Оренбурга.
Часовой пояс

Население

Примечания 

Населённые пункты Оренбургского района